Il singolare  del Roma Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jerzy Janowicz era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Mutua Madrid Open 2013.

Aljaž Bedene ha battuto in finale Filippo Volandri 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Albert Montañés (secondo turno)
  Aljaž Bedene (Campione)
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Guido Pella (secondo turno)

  Gaël Monfils (ritiro)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Federico Delbonis (semifinali)
  Steve Darcis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Roma Open 2013
ATP Challenger Tour 2013